Marijo Dodik – ex calciatore bosniaco
 Milorad Dodik – politico bosniaco di etnia serba